Juszczyn ist der Name von zwei Ortschaften im heutigen Polen:

 Juszczyn (Maków Podhalański), in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gemeinde Maków Podhalański
 Juszczyn (Środa Śląska) (deutsch Lampersdorf), in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Środa Śląska